Das zweite Event der WPBSA Pro Ticket Series 86/87 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1986/87 der Profitour, das vom 1. bis zum 8. Juni 1985 im Pontin’s Brean Sands in Burnham-on-Sea ausgetragen wurde. Sieger wurde David Roe mit einem Finalsieg über Jon Wright. Ein 135er-Break von Gary Filtness war das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Als Sponsor des Turnieres fungierte die Zigarettenmarke Embassy. Es wurden insgesamt 19.625 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 128 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ermittelten. Aus Gründen der Übersichtsichtlich erfolgt die Darstellung des Turnierverlaufs aufgeteilt in mehrere Turnierpläne.

Runde der letzten 128 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Das enge Endspiel entschied am Ende David Roe für sich.

Century Breaks 
Zwei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  Gary Filtness: 135
  Eddie Forde: 102

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1985
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Sedgemoor
Burnham-on-Sea and Highbridge